Synewyr – jezioro na Ukrainie w obwodzie zakarpackim, największe jezioro górskie w tym kraju,
 Synewyr – wieś na Ukrainie w obwodzie zakarpackim.

Zobacz też 
 Park Narodowy „Synewyr” – ukraiński obszar ochrony przyrody